Hoseynabad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩoseynābād (ort i Qom), 
 Ḩoseynābād (ort i Hamadan, lat 34,16, long 48,27), 
 Ḩoseynābād (ort i Qazvin, lat 36,14, long 49,88), 
 Ḩoseynābād (ort i Hamadan, lat 34,30, long 48,09), 
 Ḩoseynābād (ort i Kerman, lat 28,83, long 59,04), 
 Ḩoseynābād (ort i Kerman, lat 28,70, long 59,06), 
 Ḩoseynābād (ort i Kurdistan), 

Robotskapade Iranförgreningar